Patan può fare riferimento a:

India
Patan, città nel Chhattisgarh
Patan, città nel Gujarat
Patan, città nel Madhya Pradesh
Patan, città nel Maharashtra
Patan, città nel Rajasthan, sede del vecchio regno rajput di Patan
distretto di Patan, nel Gujarat
Nepal
Patan città della Valle di Kathmandu